Бито́ков — северокавказская фамилия. Известные носители: 
 Битоков, Владимир Артурович (род. 1985) — российский кинорежиссёр. 
 Битоков, Тимур Викторович (род. 1984) — российский футболист.